Дивала:
 Дивала — род цветковых растений семейства Гвоздичные.
 Дивала — город в Панаме